Мэрчисон (иногда Мерчисон или Му́рчисон — от ) — фамилия и производные названия, может означать:

Персоналии 
 Мэрчисон, Родерик Импи (1792—1871) — британский геолог и путешественник.
 Мэрчисон, Шарлотта (1788—1869) — британский геолог, жена Р. И. Мэрчисона.

Производные 
 Мурчисонит — разновидность минерала полевой шпат.
 Мурчисонский метеорит — углистый метеорит общим весом 108 килограмм. Упал вблизи деревни Murchison, Австралия.
 Acrolepis Murchisonii — вид вымерших костных рыб.
 Murchisonia (Мурчисония) — род вымерших моллюсков.
 Murchisoniа — род растений.
 Murchisoniina — отряд вымерших моллюсков.

См. также 
 Мерчисон
 Мурчисон